Cot Gud (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië
Cot Gud (Seunagan Timur), een plaats in Indonesië